Agénór, görög mitológiai alak, Aigüptosz fia
 Agénór, görög mitológiai alak, Poszeidón fia
 Agénór, homéroszi hős, Anténór fia
 Agénór, Pleurón és Xanthippé fia, Kalüdón királya
 Agenor, anyakönyvezhető magyar utónév

Lásd még:
 Agenor Nógrádi Gergely regénye (2011)
 1873 Agenor kisbolygó